

Гута-Подґурна — село в гміні Сомянка Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Гута-Подґурна — село в гміні Гарасюкі Ніжанського повіту Підкарпатського воєводства